Rapunsel har flere betydninger:
 Rapunsel – en planteslægt (Phyteuma)
 Rapunsel (eventyr) – et kvindenavn i et eventyr af samme navn (eller stavet Rapunzel)